Thisted (gemeente)
 Thisted (parochie)
 Thisted (plaats)